Наталья Подольская: 
 Подольская, Наталья Яковлевна (1925—2010) — советская переводчица.